Виктор Константинович Курнатовский (а, Рига — а, Париж) – революционный деятель, один из первых русских марксистов, один из руководителей Читинского вооружённого восстания рабочих, первый редактор газеты «Забайкальский рабочий».

Биография 
Родился в семье врача в Риге а.

Был народовольцем, обучался в Петербургском университете, откуда был исключён и выслан из Санкт-Петербурга. Поступил в Московский университет, руководил марксистским кружком, но вновь исключён и выслан в Архангельскую область.

В 1892 году эмигрировал в Швейцарию. В Цюрихе в 1896 году окончил Политехнический институт, участвовал в работе группы «Освобождение труда».

В 1897 году при возвращении в Россию был арестован на границе и выслан в Восточную Сибирь. В 1898 году в Минусинске встретился с В. И. Лениным. Подписал написанный Лениным «Протест российских социал-демократов». По окончании ссылки с осени 1900 года вёл партийную работу в Тбилиси. В 1901 году арестован и после двух лет заключения в Метехском замке вновь сослан в Сибирь.

Находясь в Якутске, предпринял попытку организации вооружённого восстания политических ссыльных, за что был направлен на каторжные работы в Забайкалье, помещён в Акатуйскую каторжную тюрьму. Освобождён из тюрьмы после издания «Манифеста 17 октября».

После освобождения восставшими из тюрьмы прибыл в Читу, где стал членом РСДРП. Принял активное участие в подготовке Читинского вооружённого восстания рабочих, был одним из его руководителей и организаторов Совета солдатских и казачьих депутатов, который был создан 22 ноября (5 декабря) 1905 года.

С 7 (20) декабря 1905 года под редакцией В. К. Курнатовского выходила газета «Забайкальский рабочий» тиражом 8–10 тысяч экземпляров. Газета являлась органом Читинского комитета РСДРП.

 года делегацией под руководством Курнатовского были освобождены 15 матросов с транспорта «Прут», содержавшихся в Акатуйской каторжной тюрьме.

 года экспедиция генерала Ренненкампфа вошла в Читу для подавления восстания. После подавления «Читинской республики» было арестовано 400 человек, в том числе и Курнатовский.

В марте 1906 года военно-полевым судом Курнатовский был приговорён к смертной казни.  года новым приговором смертная казнь заменена бессрочной каторгой.

 года вместе с часовым при помощи врача бежал из нерчинской городской больницы. Добрался до Владивостока, где, установив контакты с местной организацией РСДРП, приобрёл билет до Японии, откуда морем добрался в Париж.

Умер в Париже  года.

Память 
Именем Курнатовского названа улица в Центральном районе Читы, установлена мемориальная доска на здании редакции газеты «Забайкальский рабочий», учреждена премия лучшему журналисту Читинской области.

Именем Курнатовского названа одна из центральных улиц в селе Ермаковское Красноярского края.

В пгт. Курагино Красноярского края одна из улиц названа в честь Курнатовского.

Именем Курнатовского в 1977 году названа одна из улиц Якутска.

В романе «Восточный бастион» (1972) украинского писателя М. П. Нечая прослеживается биография В. К. Курнатовского.

Комментарии

Литература

Источники 

Персоналии по алфавиту
Революционеры России
Персоналии:Забайкальский край
Революционеры Забайкалья
Члены РСДРП
Народовольцы
Марксисты
Совершившие побег во время конвоирования или этапирования